Beyrie ist Teil von Namen zweier französischer Gemeinden im Département Pyrénées-Atlantiques:

 Beyrie-en-Béarn
 Beyrie-sur-Joyeuse